Název Heřmanice má více míst:
 obce
 1. Heřmanice (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 2. Heřmanice (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 3. Heřmanice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 4. Heřmanice u Oder – obec v okrese Nový Jičín
 5. České Heřmanice – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 6. Dolní Heřmanice – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 7. Horní Heřmanice – více míst
 8. Svobodné Heřmanice – obec v okrese Bruntál

 části obcí
 10. Heřmanice (Králíky) – část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí
 11. Heřmanice (Nová Paka) – část obce Nová Paka v okrese Jičín
 12. Heřmanice (Ostrava) – část krajského města Ostrava
 13. Heřmanice (Rouchovany) – zaniklá obec v místě Jaderné elektrárny Dukovany
 14. Heřmanice (Starý Jičín) – část obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín
 15. Heřmanice (Žandov) – část obce Žandov v okrese Česká Lípa
 16. Heřmanice v Podještědí – část města Jablonné v Podještědí v okrese Česká Lípa
 17. Dolní Heřmanice (Horní Heřmanice) – část obce Horní Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí
 18. Velké Heřmanice – část obce Heřmaničky v okrese Benešov
 19. Heřmaničky (Česká Lípa), dříve Heřmanice – část obce Česká Lípa

Podobná jména 
 Heřmaničky
 Heřmanický potok
 Heřmanický rybník
 Heřmaneč
 Heřmanov
 Heřmanovice
 Hermanovce
 Heřman

Externí odkazy